Коскызыл — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коскызыл — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Коскызыл — село в Сарысуском районе Жамбылской области.